Децентрализованный турнир 2008 () — 92-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Сводная таблица

Третий этап 
В третий этап выходили победители Апертуры и Клаусуры, если они в другой половине сезона занимали места не ниже восьмого. Так как «Университарио» занял в Клаусуре лишь 11-е место, чемпионом Перу автоматически стал победитель Клаусуры «Универсидад Сан-Мартин».

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2008 на rsssf.com

2008
Перу
Спорт в Перу в 2008 году